Musée du Risorgimento est un terme appliqué à divers musées italiens dédiés à cette période historique. Parmi lesquels :
 Musée du Risorgimento de Turin.
  au Vittoriano de Rome.
  de Castelfidardo.
  de Gênes.
  de Macerata.
 Musée du Risorgimento de Milan.
 Musée du Risorgimento et de la Résistance à Vicence
  de Florence.

Risorgimento
Risorgimento